Deux haltérophiles chinois partagent ce nom
 Shi Zhiyong, haltérophile né en 1980 qui concourt dans les années 2000 en catégorie poids plumes avec une médaille d'or aux jeux olympiques d'Athènes 2004
 Shi Zhiyong, haltérophile né en 1993 qui concourt dans les années 2010 en catégorie poids légers avec une médaille d'or aux jeux olympiques de Rio 2016